Weltman ist der Familienname folgender Personen:

Leo Weltman, US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
Romy Weltman (* 2000), kanadische Schauspielerin